Zespół Formuły 1 Arrows powstał w listopadzie 1977 roku po tym, gdy część personelu opuściła Shadow. Założycielami Arrowsa byli Franco Ambrosio, Alan Rees, Jackie Oliver, Dave Wass i Tony Southgate. Pierwszy samochód zbudowano w 53 dni. Kierowca zespołu, Riccardo Patrese, prowadził już w drugim wyścigu Arrowsa w Formule 1, ale uszkodzeniu uległ silnik. Pierwsze punkty Arrows zdobył w trzeciej swojej eliminacji. Mimo problemów zespołu (aresztowanie Ambrosio oraz podejrzenia, że Arrows FA1 jest kopią Shadowa DN9) Patrese zajął drugie miejsce w Grand Prix Szwecji 1978. Włoch zdobył jeszcze dla Arrowsa trzy podia, zanim pod koniec 1981 roku zdecydował się opuścić zespół na rzecz Brabhama.

Od 1984 roku Arrows otrzymywał turbodoładowane silniki BMW, których używał do sezonu 1988. W tym okresie zdobył dwa podia oraz najlepszy końcowy rezultat w historii, jako że 1988 rok ukończył na piątym miejscu w klasyfikacji konstruktorów. W 1990 zespół został sprzedany japońskiemu biznesmenowi Wataru Ohashiemu, który w 1991 roku przemianował zespół na Footwork. Początkowe starty Footworka za sprawą słabych silników Porsche 3512 były bardzo nieudane, ale w późniejszych sezonach, stosując między innymi jednostki Mugen Honda czy Hart odnoszono lepsze rezultaty. W marcu 1996 roku 40% udziałów w zespole wykupił Tom Walkinshaw. Na sezon 1997 zatrudniono mistrza świata, Damona Hilla. Wskutek problemów finansowych Arrows wycofał się z rywalizacji w połowie sezonu 2002 i z końcem roku został postawiony w stan likwidacji.

Wyniki 

Tabela obejmuje wyniki Arrowsa oraz Footworka. W nawiasie wskazano całkowitą liczbę punktów uzyskaną w sezonie, jeśli różniła się od liczby punktów, które dany kierowca uzyskał w Arrowsie/Footworku.Źródło: statsf1

Podsumowanie

Statystyki 
Źródło: statsf1

Informacje techniczne 
Źródło: statsf1

Kierowcy 
Źródło: statsf1

|}

Przypisy 

Arrows